fyllokladium (gałęziak) – u roślin przekształcona łodyga spełniająca funkcję liścia
 fyllokladium – u niektórych porostów struktura podobna do liścia